Аке Лоба:
 Лоба, Аке (1927–2012) – писатель Кот-д’Ивуара.
 Лоба, Аке (род. 1998) — ивуарийский футболист.